Мамаду́ Кулибали́ ():
 Кулибали, Мамаду (ивуарийский футболист) (род. 1980) — ивуарийский футболист.
 Кулибали, Мамаду (малийский футболист) (род. 1985) — малийский футболист.
 Кулибали, Мамаду (сенегальский футболист) (род. 1999) — сенегальский футболист.
 Кулибали, Мамаду (политик) (род.1957) — ивуарийский политик.